Het seizoen 2015/16 van NAC Breda was het 59ste seizoen van deze Nederlandse voetbalclub in het betaald voetbal. De club uit Breda speelde in de Jupiler League, nadat het in het voorafgaande seizoen via de play-offs was gedegradeerd. Trainer-coach Robert Maaskant werd op 6 oktober per direct ontslagen. NAC liet via de eigen clubwebsite weten dat er dat "er geen draagvlak meer was" voor de trainer. "Het vertrouwen ontbrak dat Maaskant het team dit seizoen nog op de rit zou krijgen." Zijn taken werden overgenomen door zijn assistenten Eric Hellemons en Rob Penders. Maaskant was naast trainer ook technisch manager van de Bredase club. NAC Breda bezette op dat moment de zesde plaats in de Jupiler League. Op 25 oktober stelde de clubleiding Marinus Dijkhuizen, eerder dat seizoen ontslagen bij het Engelse Brentford, aan als de definitieve opvolger van Maaskant. Dijkhuizen werd gekozen uit vier potentiële kandidaten. Hij tekende een contrac tot 2017.

Eerste divisie

Wedstrijden

Nacompetitie

Wedstrijden

KNVB-beker

Wedstrijden

2016
Nederlandse voetbalclub 2015/16